Amtsgericht Osterode steht für:

 Amtsgericht Osterode am Harz
 Amtsgericht Osterode i. Ostpr.